Domain Information Groper (abbreviato dig, o talvolta DiG) è un comando per sistemi Unix e Unix-like che viene  utilizzato per interrogare i server DNS.
Dig è largamente utilizzato per la diagnostica di networking e per attività di analisi e istruzione.
Dig può essere utilizzato in modalità interattiva a riga di comando oppure in modalità batch.
Dig supporta le richieste secondo lo standard Internationalized Domain Name (IDN). 
La funzione di dig è la medesima di nslookup. In ambiente Unix dig è ritenuto uno strumento meno obsoleto rispetto a nslookup.

Esempi di utilizzo
In questo esempio dig esegue una richiesta per tutti i tipi di record (any) del dominio example.com:

Command line:
dig any example.com
Output:
; <<>> DiG 9.6.1 <<>> any example.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 4016
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;example.com.                   IN      ANY

;; ANSWER SECTION:
example.com.            172719  IN      NS      a.iana-servers.net.
example.com.            172719  IN      NS      b.iana-servers.net.
example.com.            172719  IN      A       208.77.188.166
example.com.            172719  IN      SOA     dns1.icann.org. hostmaster.icann.org. 2007051703 7200 3600 1209600 86400

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: ::1#53(::1)
;; WHEN: Wed Aug 12 11:40:43 2009
;; MSG SIZE  rcvd: 154

Nella ANSWER SECTION i record segnati con:
A sono gli indirizzi ip,
NS sono name server,
SOA Start of Authority.

Collegamenti esterni

Comandi Unix
Software di rete